Gevangentoren steht für Gefängnistürme in den Niederlanden:
 Gevangentoren (Megen)
 Gevangentoren (Vlissingen)